Aardrijkskunde

Plaats in Canada
Marquette (Manitoba)
Plaats in Frankrijk
Marquette-lez-Lille
Marquette-en-Ostrevant
Plaats in de Verenigde Staten
Marquette (Iowa), een plaats in de Amerikaanse staat Iowa
Marquette (Kansas), een plaats in de Amerikaanse staat Kansas
Marquette (Michigan), een plaats in de Amerikaanse staat Michigan
Marquette (Nebraska), een plaats in de Amerikaanse staat Nebraska
Marquette (Wisconsin), een plaats in de Amerikaanse staat Wisconsin
Marquette County (Michigan), een county in de Amerikaanse staat Michigan
Marquette County (Wisconsin), een county in de Amerikaanse staat Wisconsin

Personen met de achternaam Marquette
Jacques Marquette (1637-1675), Frans missionaris en ontdekkingsreiziger
Chris Marquette, Amerikaans acteur

Andere betekenissen
Kasteel Marquette, vanaf 1610 de naam van het 'Huis te Heemskerk'
Marquette (automerk), een automerk
Marquette University, universiteit in Milwaukee, Wisconsin